Lisie Jamy ist der Name folgender Orte in Polen:

 Lisie Jamy (Pisz) (deutsch Lischijami) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Abbau Dorren, Kreis Johannisburg, Ostpreußen)
 Lisie Jamy (Mniów) im Powiat Kielecki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Lisie Jamy (Lubaczów) im Powiat Lubaczowski, Woiwodschaft Podlachien
 Lisie Jamy (Sierakowice) im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern (Lindendorf, Kreis Karthaus, Westpreußen)